Graffmann ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Graffmann († um 1980), deutscher Fußballspieler (Meidericher SV; auch Graffmann I genannt)
 Heinrich Graffmann, deutscher Fußballspieler (Meidericher SV; auch Graffmann II genannt)